Polychronius est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme
Polychronius est un patronyme latin désuet.

Saint chrétien
 Polychronius (), prêtre qui aurait assisté au premier concile de Nicée et aurait contré les ariens;  il aurait été assassiné par des extrémistes ariens sous le règne de l'empereur Constantin II alors qu'il célébrait la messe ; fêté le 6 décembre.

Autres ecclésiastique
 Polychronius (?), ascète ayant vécu à Cyrrhus en Syrie.
 Polychronius (), évêque de Jérusalem, déposé par Sixte III
 Polychronius (), évêque de Chartres.
 Polychronius'' (), évêque de Chartres ; peut être le même que le précédent, avoir été poussé à l'exil par l'avancée des Francs en Rhénanie.

Références